Haas F1 Team (stari imeni Haas Formula in Haas Racing Developments) je ameriško moštvo Svetovnega prvenstva Formule 1, ki ga je leta 2014 ustanovil Gene Haas. Po prvotnem načrtu bi nastopilo v Formuli 1 v , toda prvič je sodelovalo v Formuli 1 v  s Ferrarijevim motorjem ter dirkačema Romainom Grosjeanom in Estebanom Gutiérrezom, ko je moštvo osvojil osmo mesto v konstruktorskem prvenstvu z 29. točkami.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VF-16
|rowspan="3"| 
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 29
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#CFCFFF;"| 19
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 20
|style="background:#FFFFFF;"| DNS
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|-
|align="left"| 
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 14
|style="background:#CFCFFF;"| 17
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 16
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#CFCFFF;"| 13
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 20
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 19
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|-
!rowspan="3"|
|rowspan="3"|VF-17
|rowspan="3"|
|rowspan="3"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!rowspan="3"|47
!rowspan="3"|8.
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|11
|
|-
|align="left"| Kevin Magnussen
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|
|-
!rowspan="3"|
|rowspan="3"|VF-18
|rowspan="3"|Ferrari  1.6 V6 t
|rowspan="3"|
|
|AVS
|BAH
|KIT
|AZE
|ŠPA
|MON
|KAN
|FRA
|AVT
|VB
|NEM
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|RUS
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
!rowspan="3"|93
!rowspan="3"|5.
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#000000; color:white"|DSQ
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#dfffdf"|9
|-
|align="left"| Kevin Magnussen
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|18
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#000000; color:white"|DSQ
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#dfffdf"|10
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| VF-19
|rowspan="3"| Ferrari 064 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 28
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"| Romain Grosjean
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|16
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|15
|-
|align="left"| Kevin Magnussen
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#dfffdf"|7
|style="background:#cfcfff"|14
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#cfcfff"|17
|style="background:#cfcfff"|19
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|8
|style="background:#cfcfff"|13
|style="background:#cfcfff"|12
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#cfcfff"|
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|15
|style="background:#cfcfff"|18†
|style="background:#cfcfff"|11
|style="background:#cfcfff"|14
|}

Zunanje povezave 

 

Moštva Formule 1
Konstruktorji Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2014